Cerpa ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Néstor Cerpa Cartolini (1953–1997), peruanischer Revolutionär der Túpac Amaru (MRTA)
 Pablo Sáez Cerpa (* 1978), chilenischer Jazzmusiker, Schlagzeuger und Komponist